Просилио може да се отнася за:

 Пулево, село в дем Мустафчово, Гърция, с гръцко име Просилио;
 Просилио, село в дем Катерини, Гърция;
 Просилио, село в дем Сервия-Велвендо, Гърция, със старо име Калтадес;
 Просилио, село в Беотия, Гърция, със стари имена Граница и Велис /на Вели паша/.